Die Eliteserien 2015/16 (offizielle Bezeichnung: Scandicserien 2015/16) war die zehnte Spielzeit der norwegischen Eliteserien im Schach.

Meister wurde der Vålerenga Sjakklubb vor dem Schakklubben av 1911, während sich der Titelverteidiger Oslo Schakselskap mit dem dritten Platz begnügen musste. Aus der 1. divisjon waren die Trondheim Sjakkforening und der Sotra Sjakklubb aufgestiegen; beide Aufsteiger mussten direkt wieder absteigen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Eliteserien (Schach) 2015/16.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 30. und 31. Oktober, 1. November 2015, 15., 16. und 17. Januar sowie 4., 5. und 6. März 2016, wobei ein Wettkampf der vierten Runde wegen des Ausfalls eines Flugs auf den 3. März verlegt und via Internet auf dem Server des Internet Chess Club gespielt wurde. Alle übrigen Wettkämpfe wurden zentral in Oslo ausgerichtet.

Endtabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Turnierseite beim norwegischen Schachverband (norwegisch)
 Turnierseite bei tournamentservice.com

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Norwegen
Schach (Norwegen)
Schachveranstaltung 2015
Schachveranstaltung 2016